Fishtank steht für:
 Fishtank, eine ehemalige Marke der Ravensburger Unternehmensgruppe
 Fish Tank, ein Filmdrama